Пеар је насеље у Србији у општини Ужице у Златиборском округу. Према попису из 2011. било је 370 становника.

Демографија 
У насељу Пеар живи 391 пунолетни становник, а просечна старост становништва износи 49,3 година (46,3 код мушкараца и 52,1 код жена). У насељу има 168 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,58.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Град Ужице
Насељена места у Златиборском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији